Görtz oder Goertz steht für:
 Görtz (Familienname) (Goertz), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Reichsgrafen von Schlitz genannt von Görtz, deutsches Adelsgeschlecht, siehe Schlitz (Adelsgeschlecht)
 Gut Görtz, Ortsteil von Heringsdorf (Ostholstein)
 Görtz (Unternehmen), Schuhhandelsunternehmen
 Bäcker Görtz, Bäckereiunternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar

Siehe auch:
 Görts
 Görz (Begriffsklärung)
 Goerz